Понзари — название географических объектов в России:

Населённые пункты 
 Понзари — село в Первомайском сельсовете Сампурского района Тамбовской области.
 Понзари — село в Серединовском сельсовете Сампурского района Тамбовской области.

Река 
 Понзари — река в Тамбовской области, приток Цны.